Komet NEAT se lahko nanaša na enega naslednjih kometov:
 163P/NEAT (NEAT 21)
 166P/NEAT (NEAT 8)
 169P/NEAT (NEAT 22)
 180P/NEAT (NEAT 3)
 189P/NEAT (NEAT 10)
 207P/NEAT (NEAT 4)
 212P/NEAT (NEAT 24)
 215P/NEAT (NEAT 11)

Imenovanje NEAT je povezano še z naslednjimi kometi :
 54P/de Wico-Swift-NEAT (Komet de Wico-Swift-NEAT) 
 193P/LINEAR-NEAT (Komet LINEAR-NEAT 2)
 204P/LINEAR-NEAT (Komet LINEAR-NEAT 3)
 224P/LINEAR-NEAT (Komet LINEAR-NEAT 5)

Neoštevilčeni periodični in neperiodični NEAT kometi pa so še (november 2009) :

 C/1996 E1 (NEAT),
 C/1997 A1 (NEAT), 
 C/2001 B2 (NEAT),
 P/2001 F1 (NEAT), 
 P/2001 H5 (NEAT), 
 C/2001 M10 (NEAT), 
 C/2001 O2 (NEAT), 
 C/2001 Q1 (NEAT), 
 C/2001 Q4 (NEAT), 
 P/2001 Q6 (NEAT), 
 P/2001 T3 (NEAT), 
 C/2002 J4 (NEAT), 
 C/2002 K1 (NEAT), 
 C/2002 K4 (NEAT), 
 C/2002 L9 (NEAT), 
 C/2002 P1 (NEAT), 
 C/2002 V1 (NEAT), 
 P/2002 X2 (NEAT),
 C/2003 E1 (NEAT), 
 P/2003 F2 (NEAT), 
 C/2003 H3 (NEAT), 
 C/2003 J1 (NEAT), 
 P/2003 QX29 (NEAT), 
 P/2003 S1 (NEAT), 
 P/2003 S2 (NEAT), 
 P/2003 U3 (NEAT), 
 C/2004 D1 (NEAT), 
 P/2004 F1 (NEAT), 
 P/2004 F3 (NEAT), 
 C/2004 P1 (NEAT), 
 C/2005 O1 (NEAT), 
 P/2005 R1 (NEAT), 
 C/2006 K4 (NEAT)

Opombe in sklici